Fernando González var titelförsvarare, men han förlorade mot Thomaz Bellucci 3–6, 6–4, 6–3 i semifinalen.Thomaz Bellucci vann finalen - 6–2, 0–6, 6–4 - mot Juan Mónaco.

Seedning

 Fernando González (Semifinal)
 Juan Mónaco (Final)
 Thomaz Bellucci (Mästare)
 Pablo Cuevas (Första omgången)
 Horacio Zeballos (Första omgången)
 José Acasuso (Andra omgången, uppgivet)
 Simon Greul (Första omgången)
 Potito Starace (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser
 Main Draw
 Qualifying Draw

Movistar Open 2010